Tuva může znamenat:
 Tuva, Tuvinská republika – republika Ruské federace ležící na jižní Sibiři
 Tuva (jméno) – ženské křestní jméno
 Tuva Novotny – švédská herečka
 Project Tuva – výukový projekt Microsoft Research a Billa Gatese